Walter Lang (pianist, 1896)
 Walter Lang (pianist, 1961)